Бенатти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бенатти, Андреа (род. 1979) — итальянский регбист, игравший на позиции фланкера.
  (род. 1906) — итальянский футболист.